Абданан:

 Абданан — город на западе Ирана, в провинции Илам.
 Абданан — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам.